Vipera pontica — вид отруйної змії родини гадюкові (Viperidae).

Опис 
Тіло змії сягає до 60 см завдовжки.

Поширення 
Вид поширений у долині річки Чорох на півночі Туреччини у провінції Артвін. Також може зустрічатися у провінції Ерзурум та у сусідніх районах Грузії в долині річки Кура.

Примітки

Посилання 
 Billing H, Nilson G, Sattler U. 1990. Vipera pontica sp.n., a new viper species in the kaznakovi group (Reptilia, Viperidae) from northeastern Turkey and adjacent Transcaucasia. Zoologica Scripta 19: 227–231.

Гадюкові
Тварини, описані 1990
Плазуни Туреччини
Плазуни Грузії